Voici une compilation d’hydrocarbures saturés linéaires et quelques-unes de leurs propriétés. Il s'agit ici des alcanes et de leurs isomères ramifiés.

Notation 
 M : masse molaire, g/mol
 T : température de fusion, K
 T : température d’ébullition, K
 T : température critique, K
 P : pression critique, bar
 V : volume critique, l/mol

Tableau

Références 
 John H. Perry, Chemical Engineers’ Handbook, McGraw-Hill, 1963.
 John H. Fletcher, Otis C. Dermer, Robert B. Fox, Nomenclature of Organic Compounds. Principles and Practice, Advances in Chemistry, , 1974.
 Bruce E. Poling, John M. Prausnitz, John P. O’Connel, The Properties of Gases and Liquids , , McGraw-Hill, 2001.
 NIST

Hydrocarbures